Мариана Висенте (; ) — пуэрто-риканская фотомодель. Мисс Пуэрто-Рико 2010.

Биография 
Мариана Паола Висенте Моралес родилась 8 января 1989 года в Пуэрто-Рико в семье бизнесмена Рамона Висента и пиар-менеджера Изаймы Моралес. Мариана — старшая из четырёх детей. С 4 лет занималась танцами, пением, живописью и музыкой. Окончила университет Пуэрто-Рико в Каролине.

В 2005 году получила награду «La Cara de Imagen L’Oreal».

В 2010 году Мариана победила в конкурсе «Мисс Пуэрто-Рико», а затем вошла в «Top 10» конкурса «Мисс Вселенная 2010».

С 2008 года снимается в кино. В 2015 году сыграла роль Лии в фильме «Вне/себя».

Фильмография

Примечания

Ссылки